Hoppenrade steht für:
 Hoppenrade, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Hoppenrade (Bad Kleinen), Ortsteil der Gemeinde Bad Kleinen, Mecklenburg-Vorpommern
 Hoppenrade (Löwenberger Land), Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land, Brandenburg
 Hoppenrade (Plattenburg), Ortsteil der Gemeinde Plattenburg, Brandenburg
 Hoppenrade (Wustermark), Ortsteil der Gemeinde Wustermark, Brandenburg

Schlösser:
Schloss Hoppenrade, Herrenhaus in Hoppenrade (Löwenberger Land), Brandenburg